Государственные медали Молдавии были учреждены в 1992 году, после приобретения республикой независимости. Закон № 1123 «О государственных наградах республики Молдова» был принят 30 июля 1992 года, последняя поправка в закон была внесена в 2008 году.

Государственные медали

Ведомственные медали 

в таблице не отражены, но так же ведомственными медалями являются:
 Медаль «За заслуги карабинеров»;
 Медаль «За безупречную службу в МВД»;
 Медаль «15-летию вывода войск из Афганистана» (3 вида - армейская, ВВС, офицерская);
 Медаль «10 лет войны в Приднестровье» («Золотой Орел»);
 Медаль «10 лет полиции»;
 Медаль «10 лет пограничным войскам»;
 Медаль «10 лет Молдавской Армии»;
 Медаль «10 лет войскам карабинеров»;
 и другие.

См. также 
 Награды Молдавии
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» (ЧССР)
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (СССР)
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (Россия)
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (Казахстан)
 Медаль «За укрепление военного сотрудничества» (Киргизия)

Примечания

Ссылки 
 

Медали Молдавии
Молдавии